Файнзильберг — еврейская фамилия.

Известные носители 
 Файнзильберг (Ильф), Илья Арнольдович (1897—1937) — русский советский писатель, драматург и сценарист, фотограф, журналист.
 Файнзильберг, Михаил Павлович (1954—2021) — советский музыкант, певец, композитор, аранжировщик.
 Файнзильберг, Срул Арьевич (Саул Арнольдович) (известен как Александр (Сандро) Фазини; 1892—1942) — французский художник-сюрреалист, иллюстратор и фотограф.

См. также 
 Зильберг
 Зильбер